Монастир — релігійна громада ченців або черниць, що володіє належними їм землями та капіталами, і становила релігійно-господарську організацію.

 Монастир — річка в Україні, ліва притока Тереблі.
 Монастир — острів на озері Неспіш в Браславському районі Вітебської області Білорусі.
 Монастир — село в Білорусі, у Браславському районі Вітебської області.
 Монастир-Чокрак — шахта «Льодовий Колодязь» в Криму.

Література